Der Bundestagswahlkreis Berlin-Charlottenburg – Wilmersdorf (Wahlkreis 80) ist einer von zwölf Berliner Wahlkreisen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und umfasst den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ohne das Gebiet nördlich der Spree (Kalowswerder und Charlottenburg-Nord).



Bundestagswahl 2021 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021:

Bundestagswahl 2017 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2009:

Bundestagswahl 2005 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2005:

Wahlkreisabgeordnete 

Bei den Bundestagswahlen von 1990, 1994 und 1998 besaß der Wahlkreis die Nummer 254. Anschließend trug er die Nummer 81, und seit 2013 trägt er die Nummer 80.

Einzelnachweise 

Charlottenburgwilmersdorf
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf